

Musique
 Eddie Butler (1971-) : chanteur israélien ;

Sports 
 Eddie Butler (1991-) : joueur américain de baseball ;
 Eddie Butler (1957-) : joueur gallois de rugby.